Damernas turnering i fotboll vid olympiska sommarspelen 2004 spelades mellan 11 och 26 augusti.

Medaljörer

Seedning

Gruppspel

Grupp E

Grupp F

Grupp G

Slutspel

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Referenser
Officiell olympisk rapport

Fotboll vid olympiska sommarspelen 2004